Чжан Цзюнь — другий правитель Ранньої Лян періоду Шістнадцяти держав.
 Чжан Цзюнь — китайський бадмінтоніст, дворазовий олімпійський чемпіон та чемпіон світу.